Sieglinde steht für:

 Sieglinde (Vorname) – siehe dort zu Namensträgerinnen
 Siglind von Troclar, katholische Heilige
 Sieglinde (Nibelungen), Mutter Siegfrieds in der Nibelungensage
 Sieglinde (Kartoffel), Speisekartoffel
 Sieglinde (Huhn), als „TV-Huhn“ bekannt geworden

Siehe auch:
 Ségolène